Słotwiny bezeichnet zwei Dörfer in Polen:

 Słotwiny (Karczmiska), ein Dorf der Gmina Karczmiska im Powiat Opolski der Woiwodschaft Lublin
 Słotwiny (Koluszki), ein Dorf der Gmina Koluszki im Powiat Łódzki wschodni der Woiwodschaft Łódź